Houston pode-se referir a:

Localidades 
 Houston (Texas)
 Houston (Alasca)
 Houston (Arkansas)
 Houston (Delaware)
 Houston (Minnesota)
 Houston (Mississippi)
 Houston (Missouri)
 Houston (Pensilvânia)
 Houston (Renfrewshire)

Outros 
 3031 Houston

Desambiguação
Desambiguações de topônimos